Деклинација може бити:
у лингвистици, мењање речи по падежима
у астрономији, координата у екваторијалном координатном систему
у геомагнетизму, угао